Di seguito una lista di asteroidi dal numero 205001 al 206000 con data di scoperta e scopritore.

205001-205100 

|-
| 205001 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 205002 - ||  || 6 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 205003 - ||  || 2 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 205004 - ||  || 3 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 205005 - ||  || 10 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 205006 - ||  || 15 gennaio 1997 || Tesi, L., Cattani, G.
|-
| 205007 - ||  || 6 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 205008 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 205009 - ||  || 27 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 205010 - ||  || 27 maggio 1997 || ODAS
|-
| 205011 - ||  || 5 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 205012 - ||  || 7 giugno 1997 || Elst, E. W.
|-
| 205013 - ||  || 11 agosto 1997 || Klet
|-
| 205014 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 205015 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 205016 - ||  || 4 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 205017 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 205018 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 205019 - ||  || 24 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 205020 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 205021 - ||  || 27 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 205022 - ||  || 7 gennaio 1998 || Galád, A., Pravda, A.
|-
| 205023 - ||  || 18 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 205024 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 205025 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 205026 - ||  || 17 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 205027 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 205028 - ||  || 1 marzo 1998 || ODAS
|-
| 205029 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 205030 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 205031 - ||  || 27 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 205032 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 205033 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 205034 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 205035 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 205036 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 205037 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 205038 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 205039 - ||  || 21 settembre 1998 || ODAS
|-
| 205040 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 205041 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 205042 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 205043 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 205044 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 205045 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 205046 - ||  || 16 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 205047 - ||  || 18 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 205048 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 205049 - ||  || 23 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 205050 - ||  || 15 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 205051 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 205052 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 205053 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 205054 - ||  || 16 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 205055 - ||  || 6 aprile 1999 || LONEOS
|-
| 205056 - ||  || 8 maggio 1999 || CSS
|-
| 205057 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 205058 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 205059 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 205060 - ||  || 8 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 205061 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205062 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205063 - ||  || 13 settembre 1999 || Klet
|-
| 205064 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205065 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205066 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205067 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205068 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205069 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205070 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205071 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205072 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205073 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205074 - ||  || 13 settembre 1999 || Bickel, W.
|-
| 205075 - ||  || 5 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 205076 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 205077 - ||  || 7 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 205078 - ||  || 16 settembre 1999 || Pauwels, T., Ipatov, S.
|-
| 205079 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 205080 - ||  || 30 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 205081 - ||  || 12 ottobre 1999 || Juels, C. W.
|-
| 205082 - ||  || 12 ottobre 1999 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 205083 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205084 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205085 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205086 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205087 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205088 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205089 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205090 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205091 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205092 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205093 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205094 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205095 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205096 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205097 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205098 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205099 - ||  || 14 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205100 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|}

205101-205200 

|-
| 205101 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205102 - ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 205103 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205104 - ||  || 1 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205105 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205106 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205107 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205108 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 205109 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205110 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205111 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 205112 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 205113 - ||  || 1 novembre 1999 || CSS
|-
| 205114 - ||  || 8 novembre 1999 || Kobayashi, T.
|-
| 205115 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205116 - ||  || 12 novembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 205117 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205118 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205119 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205120 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205121 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205122 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205123 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205124 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205125 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205126 - ||  || 11 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205127 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205128 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205129 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205130 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205131 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205132 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205133 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205134 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205135 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205136 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205137 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 205138 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 205139 - ||  || 3 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205140 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205141 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205142 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205143 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205144 - ||  || 5 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205145 - ||  || 6 dicembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 205146 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205147 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205148 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205149 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 205150 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 205151 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205152 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205153 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205154 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205155 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205156 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 205157 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205158 - ||  || 3 dicembre 1999 || LONEOS
|-
| 205159 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 205160 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 205161 - ||  || 12 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 205162 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 205163 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205164 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205165 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205166 - ||  || 13 gennaio 2000 || Klet
|-
| 205167 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205168 - ||  || 6 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 205169 - ||  || 7 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 205170 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 205171 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205172 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205173 - ||  || 6 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205174 - || 2000 BO || 16 gennaio 2000 || Korlević, K.
|-
| 205175 - ||  || 27 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 205176 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 205177 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205178 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205179 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205180 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 205181 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205182 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205183 - ||  || 10 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 205184 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205185 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205186 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 205187 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205188 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205189 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205190 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205191 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205192 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205193 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 205194 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 205195 - ||  || 8 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 205196 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 205197 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 205198 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 205199 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|}

205201-205300 

|-
| 205200 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 205201 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 205202 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 205203 - ||  || 6 marzo 2000 || NEAT
|-
| 205204 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 205205 - ||  || 26 marzo 2000 || Comba, P. G.
|-
| 205206 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205207 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205208 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205209 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205210 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205211 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205212 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205213 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 205214 - ||  || 4 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 205215 - ||  || 4 maggio 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 205216 - ||  || 27 giugno 2000 || Bickel, W.
|-
| 205217 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 205218 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 205219 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 205220 - ||  || 5 agosto 2000 || Comba, P. G.
|-
| 205221 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205222 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205223 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205224 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205225 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205226 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205227 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205228 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205229 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205230 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205231 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205232 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205233 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205234 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205235 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205236 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205237 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205238 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205239 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205240 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205241 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205242 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205243 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205244 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205245 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205246 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205247 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205248 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205249 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205250 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205251 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 205252 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 205253 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205254 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205255 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205256 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 205257 - ||  || 9 settembre 2000 || Klet
|-
| 205258 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205259 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205260 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 205261 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 205262 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205263 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205264 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205265 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205266 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205267 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205268 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205269 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205270 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205271 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205272 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205273 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205274 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205275 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205276 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205277 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205278 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205279 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205280 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205281 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205282 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205283 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205284 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205285 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205286 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205287 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205288 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205289 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205290 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205291 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205292 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205293 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205294 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205295 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205296 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205297 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205298 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205299 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205300 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|}

205301-205400 

|-
| 205301 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205302 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205303 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205304 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205305 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205306 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205307 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 205308 - ||  || 22 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 205309 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 205310 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205311 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205312 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205313 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205314 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205315 - ||  || 1 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 205316 - ||  || 1 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 205317 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 205318 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205319 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205320 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205321 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205322 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205323 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205324 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205325 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205326 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205327 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205328 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205329 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205330 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205331 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205332 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205333 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205334 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205335 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205336 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 205337 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205338 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205339 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205340 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205341 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205342 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205343 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205344 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205345 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205346 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205347 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205348 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 205349 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205350 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205351 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205352 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205353 - ||  || 16 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 205354 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 205355 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 205356 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 205357 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205358 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205359 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205360 - ||  || 6 dicembre 2000 || BATTeRS
|-
| 205361 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205362 - ||  || 15 dicembre 2000 || Pauwels, T.
|-
| 205363 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205364 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 205365 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205366 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205367 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205368 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205369 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 205370 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 205371 - || 2001 AX || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 205372 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205373 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205374 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205375 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205376 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205377 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205378 - ||  || 18 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 205379 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205380 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205381 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205382 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205383 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205384 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 205385 - ||  || 13 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 205386 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205387 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205388 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205389 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205390 - ||  || 19 febbraio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 205391 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205392 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205393 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205394 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 205395 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 205396 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 205397 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 205398 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205399 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205400 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|}

205401-205500 

|-
| 205401 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 205402 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205403 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205404 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 205405 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 205406 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205407 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205408 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205409 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205410 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205411 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205412 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 205413 - ||  || 26 marzo 2001 || Deep Lens Survey
|-
| 205414 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205415 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205416 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 205417 - ||  || 30 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 205418 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 205419 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205420 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205421 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 205422 - ||  || 19 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 205423 - ||  || 25 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 205424 Bibracte ||  || 13 aprile 2001 || Merlin, J.-C.
|-
| 205425 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 205426 - ||  || 25 aprile 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205427 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 205428 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 205429 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 205430 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 205431 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 205432 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 205433 - || 2001 KE || 16 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 205434 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 205435 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 205436 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 205437 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 205438 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 205439 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 205440 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 205441 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 205442 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 205443 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 205444 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 205445 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 205446 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 205447 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205448 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205449 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205450 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205451 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205452 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205453 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205454 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205455 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205456 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205457 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205458 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205459 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205460 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205461 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205462 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205463 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205464 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205465 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205466 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205467 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205468 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205469 - ||  || 26 agosto 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 205470 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205471 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205472 - ||  || 26 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205473 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205474 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205475 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205476 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 205477 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205478 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205479 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205480 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205481 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205482 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205483 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205484 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205485 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205486 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205487 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205488 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205489 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205490 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205491 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205492 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205493 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205494 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 205495 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 205496 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205497 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 205498 - ||  || 10 settembre 2001 || NEAT
|-
| 205499 - ||  || 11 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205500 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|}

205501-205600 

|-
| 205501 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205502 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205503 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205504 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205505 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205506 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205507 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 205508 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205509 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205510 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205511 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205512 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 205513 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205514 - ||  || 18 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205515 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205516 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205517 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205518 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205519 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205520 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205521 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205522 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205523 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205524 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205525 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205526 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205527 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205528 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205529 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205530 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205531 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205532 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205533 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205534 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205535 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205536 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205537 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205538 - ||  || 22 settembre 2001 || Hug, G.
|-
| 205539 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205540 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205541 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205542 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205543 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205544 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205545 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205546 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205547 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205548 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205549 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205550 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205551 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205552 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205553 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205554 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205555 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205556 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205557 - ||  || 25 settembre 2001 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 205558 - ||  || 27 settembre 2001 || Ball, L.
|-
| 205559 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 205560 - ||  || 22 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 205561 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 205562 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 205563 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205564 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205565 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205566 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205567 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205568 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205569 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205570 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205571 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205572 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 205573 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205574 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205575 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205576 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205577 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 205578 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205579 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205580 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205581 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205582 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205583 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205584 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205585 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205586 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205587 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205588 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205589 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205590 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205591 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205592 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205593 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205594 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205595 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205596 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205597 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205598 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 205599 Walkowicz ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 205600 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|}

205601-205700 

|-
| 205601 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 205602 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205603 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205604 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205605 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 205606 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205607 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205608 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205609 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205610 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205611 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205612 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 205613 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205614 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205615 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205616 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205617 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205618 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205619 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205620 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 205621 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 205622 - ||  || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205623 - ||  || 8 novembre 2001 || NEAT
|-
| 205624 - ||  || 9 novembre 2001 || Bickel, W.
|-
| 205625 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205626 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205627 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205628 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205629 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205630 - ||  || 10 novembre 2001 || NEAT
|-
| 205631 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205632 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205633 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 205634 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205635 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205636 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205637 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205638 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205639 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 205640 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205641 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205642 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205643 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205644 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205645 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205646 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205647 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205648 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205649 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205650 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205651 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205652 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205653 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205654 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205655 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205656 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205657 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205658 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205659 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205660 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205661 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205662 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205663 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205664 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205665 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205666 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205667 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205668 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205669 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205670 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205671 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205672 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205673 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205674 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205675 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205676 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205677 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205678 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205679 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205680 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205681 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 205682 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205683 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205684 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205685 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205686 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 205687 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205688 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 205689 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205690 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205691 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205692 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205693 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205694 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205695 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 205696 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 205697 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 205698 Troiani ||  || 8 gennaio 2002 || Stevens, B. L.
|-
| 205699 - ||  || 5 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 205700 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|}

205701-205800 

|-
| 205701 - ||  || 11 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 205702 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 205703 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 205704 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205705 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 205706 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205707 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205708 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205709 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205710 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205711 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205712 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205713 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205714 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205715 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205716 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205717 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205718 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205719 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205720 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205721 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205722 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205723 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205724 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205725 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205726 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205727 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205728 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205729 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205730 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205731 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205732 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205733 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205734 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205735 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205736 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205737 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205738 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205739 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 205740 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205741 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205742 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205743 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 205744 - ||  || 25 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 205745 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205746 - ||  || 9 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205747 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205748 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205749 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205750 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205751 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205752 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205753 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205754 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205755 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205756 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205757 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205758 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205759 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205760 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205761 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205762 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205763 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205764 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205765 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205766 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205767 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205768 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205769 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205770 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205771 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205772 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205773 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205774 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205775 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205776 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205777 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205778 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205779 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205780 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205781 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205782 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205783 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205784 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205785 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205786 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205787 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205788 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205789 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205790 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205791 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205792 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205793 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205794 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205795 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205796 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205797 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205798 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 205799 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205800 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|}

205801-205900 

|-
| 205801 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205802 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205803 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205804 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205805 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205806 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205807 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205808 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205809 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205810 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205811 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205812 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205813 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205814 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205815 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205816 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205817 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205818 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205819 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205820 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205821 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 205822 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205823 - ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 205824 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 205825 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205826 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 205827 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205828 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 205829 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205830 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 205831 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205832 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 205833 - || 2002 ES || 5 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205834 - ||  || 9 marzo 2002 || Bohyunsan
|-
| 205835 - ||  || 14 marzo 2002 || Comba, P. G.
|-
| 205836 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205837 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 205838 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205839 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205840 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205841 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205842 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205843 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205844 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 205845 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205846 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205847 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205848 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205849 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205850 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205851 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205852 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205853 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205854 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205855 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205856 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 205857 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205858 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205859 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205860 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205861 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205862 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205863 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205864 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205865 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205866 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205867 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 205868 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205869 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 205870 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205871 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205872 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205873 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205874 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205875 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 205876 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205877 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 205878 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205879 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205880 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205881 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 205882 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205883 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 205884 - ||  || 19 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205885 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205886 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 205887 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 205888 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205889 - ||  || 1 aprile 2002 || Bickel, W.
|-
| 205890 - ||  || 15 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205891 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205892 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205893 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205894 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205895 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 205896 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 205897 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205898 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205899 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205900 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|}

205901-206000 

|-
| 205901 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 205902 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205903 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 205904 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 205905 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205906 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205907 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205908 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205909 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 205910 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205911 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205912 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205913 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205914 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205915 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205916 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205917 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205918 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205919 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205920 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 205921 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 205922 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205923 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205924 - ||  || 20 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205925 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205926 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 205927 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205928 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 205929 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205930 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205931 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205932 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205933 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205934 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205935 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205936 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205937 - ||  || 10 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 205938 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205939 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205940 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205941 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205942 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205943 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205944 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205945 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205946 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205947 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205948 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205949 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205950 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205951 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205952 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205953 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 205954 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205955 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205956 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205957 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205958 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205959 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 205960 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205961 - ||  || 23 maggio 2002 || NEAT
|-
| 205962 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 205963 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 205964 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 205965 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 205966 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 205967 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 205968 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 205969 - ||  || 14 giugno 2002 || NEAT
|-
| 205970 - ||  || 6 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205971 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205972 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 205973 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 205974 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 205975 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 205976 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 205977 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 205978 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205979 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205980 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205981 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205982 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205983 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205984 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205985 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205986 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205987 - ||  || 2 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205988 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205989 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205990 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 205991 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 205992 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205993 - ||  || 23 luglio 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 205994 - ||  || 30 luglio 2002 || Lowe, A.
|-
| 205995 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 205996 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 205997 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 205998 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 205999 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 206000 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0205001